Профессиональная футбольная лига Узбекистана 2011 () — 20-й чемпионат Узбекистана по футболу. Чемпионат начался 5 марта и завершился 9 ноября 2011.

Участники 
 По итогам прошлого сезона ПФЛ покинули:
 «Локомотив» — 13 место (23 очка),
 «Хорезм» — 14 место (13 очков).
 По итогам прошлого сезона в ПФЛ вышли:
 «Бухара» — 1 место (74 очка),
 «Согдиана» — 2 место (66 очков).

Как и в сезоне 2010, ФФУ решила оставить количество участников ПФЛ в чемпионате 2011 неизменным — 14 команд.

Все данные на момент начала чемпионата

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2011
 Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу 2011
 Первая лига Узбекистана по футболу 2011
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2011

Ссылки 
 
 

2011
Спорт в Узбекистане в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011